

Religion 
La cure, est la charge ecclésiastique d'une paroisse, au sein de l’Église catholique.

Rivière 

La Cure est aussi un cours d'eau de Bourgogne, affluent de l'Yonne.

Village 

 La Cure est un village franco-suisse de la commune de Saint-Cergue (canton de Vaud) et de la commune des Rousses (département du Jura).
 Cures commune française, située dans le département de la Sarthe

Patronyme 

 Amy Cure (1992-) est une coureuse cycliste australienne.
 Jah Cure (1979-) est un chanteur de reggae jamaïcain.
 Jean-Claude Cure (1950-) est un peintre et illustrateur français.
Öznur Cüre (1997-) est une archère turque.

Santé 
 Une cure thermale, voir aussi thermalisme.
 Cure de désintoxication.
 Post-cure, hébergement thérapeutique résidentiel utilisé après une cure de désintoxication.
 Cure psychanalytique.
 Cure cathartique, méthode de guérison utilisant l'hypnose.
 Cure de Sakel, ancienne technique de soins de la psychose.

Matériaux 
 La cure du béton désigne l'opération par laquelle on évacue la laitance de la surface du parement.

Musique 

 The Cure, groupe rock gothique britannique ;
 The Cure, douzième album du groupe, sorti en 2004
 Cure, premier album studio d'Eddy de Pretto, sorti en

Cinéma 

 Cure, film japonais de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 1997 ;
 Cure, film de Bill Yip, sorti en 2011 ;
 , titre original de Charlot fait une cure, film américain de Charlie Chaplin, sorti en 1917 ;
 The Cure, film américain de Peter Horton, sorti en 1995 ;
 , thriller américain de David Gould, sorti en 2014.

Voir aussi